Sichler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Sichler (1909–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Philipp Sichler (* 1974), deutscher Kameramann
 Richard Sichler (1876–1952), deutscher Unternehmer und Mäzen

Sichler ist der Name folgender Berge  und Hügel:
 Sichler (Berg), 2643 m

Sichler steht für
 andere Bezeichnung für Ibisvögel; siehe Ibisse und Löffler
insbesondere
 Brauner Sichler (Plegadis falcinellus; oft auch Braunsichler oder nur Sichler), Ibis
 Brillensichler (Plegadis chihi), in Amerika beheimateter Ibis
 Scharlachsichler (Eudocimus ruber; Roter Ibis, Scharlach-Ibis und Roter Sichler)
 Schmalschnabelsichler (Plegadis ridgwayi; auch Punaibis genannt)

Siehe auch:
 Slicher
 Silcher (Begriffsklärung)